Натуральне число 1312
 1312 рік до нашої ери
 1312 рік нашої ери